Shaggy se poate referi la:
 Shaggy (artist) - un artist jamaican
 Shaggy Rogers - personaj de desene animate, din seria Scooby-Doo